Søren Christensen est un footballeur danois, né le . Il évolue au poste de milieu de terrain au NK Slaven Belupo.

Biographie

Carrière

Palmarès 
FC Nordsjælland
 Champion du Danemark : 2012
 Vainqueur de la Coupe du Danemark : 2010, 2011

Références

Liens externes 
 

Footballeur danois
Joueur du FC Nordsjælland
Joueur du FK Haugesund
Joueur du Slaven Belupo
Naissance en juin 1986
Naissance au Danemark